Лужичкосрпска латиница је писмо засновано на -{ISO}- основној латиници, али користи дијакритике као што су акут и хачег, што ово писмо чини слично пољској и чешкој латиници. Стандардни карактер за кодирање лужичкосрпске латинице је -{ISO/IEC 8859-2}- (-{Latin}--2).

Писмо се користи у лужичкосрпски језицима, иако се нека слова користе у само једном од два језика (горњолужичкосрпском и доњолужичкосрпском).

Табела слова 

Раније верзије доњолужичкосрпске латинице укључују употребу слова -{b́}-, -{ṕ}-, -{ḿ}- и -{ẃ}- како би се истакли палатализовани сугласници. Они су замијењени словима -{bj}-, -{mj}-, -{pj}- и -{wj}-.

Лужичкосрпски правопис укључује такође још два диграфа:

Диграф -{ch}- прати -{h}- у абецедном редослиједу.

Види још 
 Горњолужичкосрпски алфабет
 Доњолужичкосрпски алфабет

Литература 
 
 

Латиница
Лужичкосрпски језици